Озерянский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Озерянский сельский совет — Турийский район, Волынская область.
 Озерянский сельский совет — Галичский район, Ивано-Франковская область.
 Озерянский сельский совет — Тлумачский район, Ивано-Франковская область. 
 Озерянский сельский совет — Кобелякский район, Полтавская область.
 Озерянский сельский совет — Дубенский район, Ровненская область.
 Озерянский сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.
 Озерянский сельский совет — Бучачский район, Тернопольская область.
 Озерянский сельский совет — Генический район, Херсонская область.
 Озерянский сельский совет — Бобровицкий район, Черниговская область.
 Озерянский сельский совет — Варвинский район, Черниговская область.